

Patronyme 
 est un nom de famille japonais comptant 1551 titulaires, dont 1529 au Japon, principalement dans les préfectures de Saga, Fukuoka et Shimane. Le caractère 楪 est aussi associé à un autre nom de famille, Izuriha (Izuriwa). Le caractère 杠 est lui aussi associé à un autre patronyme, Akanashi. Environ  portent le nom Yuzuriha en hiragana (ゆずりは) et une autre forme d'écriture pour Yuzuriha existe, certes moins commune : .

Personnalités 
 , présentatrice japonaise ;
 , actrice pornographique japonaise.

Personnages de fiction 
 , personnage de la série Saint Seiya et un des chevaliers d'argent.

Notes et références

Voir aussi 
 , village japonais de la préfecture de Yamanashi ;
 Yecun (楪村 Yè cūn), un village de Chine.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais